Název Kvašťov mají dvě sídla:
 Kvašťov (Sedlec-Prčice), část města Sedlec-Prčice v okrese Příbram (dříve v okrese Benešov)
 Kvašťov (Chyšky), část obce Chyšky v okrese Písek